El término Thaxted puede hacer referencia a:

 Thaxted, una localidad situada en el condado de Essex, en Inglaterra (Reino Unido);
 «Thaxted (melodía)» (1921), una melodía de himno compuesta por Gustav Holst.